Canteloube ist der Familienname von:
 Fernand Canteloube (1900–1976), französischer Radrennfahrer und Olympiasieger
 Joseph Canteloube (1879–1957), französischer Komponist